Die Serie B 1929/30 war die 1. Spielzeit der italienischen Fußball-Liga Serie B. Begonnen hatte die Saison am 6. Oktober 1929. Der letzte Spieltag war der 6. Juli 1930. Neben Erstligaabsteiger Casale stiegen der AC Legnano in die Serie A 1930/31 auf. In die Prima Divisione 1930/31 mussten US Fiumana, AS Biellese AC Prato und AC Reggiana absteigen.

Teilnehmer

Tabelle 

|}

Kreuztabelle

Siehe auch 
 Serie A 1929/30

Weblinks 
 Italy 1929/30

1929
Fußballsaison 1929/30